Биверкрик има више значења:
 Биверкрик (Орегон)
 Биверкрик (Охајо)